Echolyn (met een kleine letter e) is een Amerikaanse band uit Oost-Pennsylvania die progressieve rock speelt.

Geschiedenis 
Echolyn is in 1989 opgericht met gitarist Brett Kull en drummer Paul Ramsey, leden van de uiteengevallen coverband Narcissus, die samengingen met keyboardspeler Chris Buzby om een nieuwe band te formeren met eigen songs. Snel daarna kwam ook de ex-Narcissus zanger Ray Weston en de bassist Jesse Reyes. Hierop volgde na live-optredens hun debuutalbum met het eponym echolyn in 1991. Al tijdens de opnames van dit eerste album werd Reyes vervangen door Tom Hyatt op de basgitaar.

Met deze bezetting maakte echolyn ook hun tweede album: Suffocating the Bloom en een ep met vier liedjes: ...and every blossom, waardoor Sony Music in beeld kwam.  In 1993 heeft echolyn een langlopend contract gesloten met Sony's Epic Records label, waarna hun album As the World uitkwam in maart 1995.

Uiteindelijk was Sony het met de muzikale richting van de band niet eens en moest echolyn zelf zonder hun steun het album As the World promoten. Hierdoor viel de band uiteen en werd er postuum nog een verzameling van demo's en livenummers uitgebracht onder de titel When the Sweet Turns Sour in 1996.

Weston, Kull en Ramsey starten een nieuwe band met rechttoe-rechtaan rockmuziek die eerst Still heette en zich later Always Almost noemde. Buzby startte een progressieverockband met jazz-invloeden: Finneus Gauge.

Echolyn had een tweede start zonder Hyatt, in de lente van 2000, met Ramsey, met Weston op de basgitaar en een nieuwe drummer Jordan Perlson, (met een graad van het Berklee College of Music in Boston, Massachusetts, en een voormalig student van Buzby). In deze samenstelling werd in 2000 het album Cowboy Poems Free opgenomen, een los concept album gecentreerd op Americana, en daarna in 2002 het album mei, met 1 enkel nummer van 50 minuten lang.

Na enkele gastoptredens in 2002 en vroeg in 2003, keerde Tom Hyatt officieel terug bij echolyn eind 2003.  Het eerste album met deze volledig hernieuwde samenstelling was The End is Beautiful, uitgebracht september 2005.

Muziekstijl 
Echolyns muziek heeft  Genesis, Gentle Giant, Yes, Steely Dan, Jethro Tull en  The Beatles als invloeden.

Hoewel de stijl van de band varieert in de loop der tijd, komen bovengenoemde invloeden steeds terug in hun muziek. Intrigerende gitaarloopjes, onorthodoxe harmonische structuren beïnvloed door moderne klassieke muziek en complexe contrapuntale zangstukken zijn opvallende aspecten van echolyns sound.

De albums van voor 1996 klonken meer als de klassieke progressieve rock, met gelaagde keyboards en uitgebreide arrangementen. Na de hereniging is de stijl meer gestroomlijnd met sterke, pakkende songs en meer opvallende ritmes, met desondanks behoud van subtiele onderdelen, waardoor de muziek toch progressief blijft.

Discografie 
Echolyn (1991)
Suffocating the Bloom (1992)
...and every blossom (1993)
As the World (1995)
When the Sweet Turns Sour (1996)
Cowboy Poems Free (2000)
A Little Nonsense (Now and Then) (2002, boxset)
mei (2002) 
Progfest '94 (the Official Bootleg) (2002, uitgebracht voor uitwisseling tussen fans)
Jersey Tomato, Volume 2 (Live at the Metlar-Bodine Museum) (2004)
Stars and Gardens, Volume 4 (2004, dvd)
The End is Beautiful (2005)

Externe links 
 Officiële website
 

Amerikaanse rockband
Progressieve-rockband